La Prva savezna liga FNRJ 1955-1956, conosciuta semplicemente come Prva liga 1955-1956, fu la 27ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la decima dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo terzo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Muhamed Mujić (), Tihomir Ognjanov () e Todor Veselinović (), con 21 reti.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa Campioni 1956-57 ed alla Coppa Mitropa 1956
      Qualificata alla Coppa Mitropa 1956
      Retrocessa in Druga Liga 1956-1957

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Milovan Ćirić)
Giocatori (presenze/reti)Rajko Mitić (25/4)Lazar Tasić (25/4)Ivan Toplak (24/12)Antun Rudinski (24/6)Ljubomir Spajić (23/0)Dragoslav Šekularac (22/6)Branko Stanković (20/1)Srboljub Krivokuća (19/0) -portiere-Borivoje Kostić (17/14)Vladimir Popović (17/2)Branko Nešović (17/0)Miljan Zeković (17/0)Todor Živanović (12/9)Vladimir Durković (7/1)Vladimir Beara (7/0) -portiere-Jovan Cokić (5/2)Miljan Miljanić (2/0)Novak Tomić (2/0)Stevan Veselinov (1/0)

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1955-1956
Kup Maršala Tita 1955

Collegamenti esterni 
   su historical-lineups
  Stagione 1955-1956 su HRnogomet
  Stagione 1955-1956 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
1956
Campionato jugoslavo di calcio